Liddo-kun es un personaje ficticio de la serie de manga y anime Love Hina. 

Este personaje es parte de un programa que aparece en la serie de Love Hina, que se llama Las grandes aventuras de Liddo-kun (リッドくんの大冒険, Riddo-kun no daibōken). 

El estilo de dibujo de la serie estaba orientado a los niños, enseñando los valores de la amistad y el compañerismo, y por lo general los finales eran bastante chocantes, debido a que se comían a los protagonistas.

A pesar de que no se muestra mucho en la serie, el significado para Keitaro, Naru y Mutsumi es bastante grande, debido a que los tres recuerdan sus capítulos, siendo confundidos con otakus en más de algún capítulo.

Un muñeco que representa a un personaje de la serie, delata la antigua amistad entre Naru y Mutsumi, haciendo que la teoría, que Mutsumi y Keitaro hayan hecho la promesa de ir juntos a la Universidad de Tokio, sea verdad.

Personajes de Love Hina

en:Liddo-kun's Big Adventure